Hotaru ist der Name folgender Orte:
 Hotaru (Olt), Dorf im Kreis Olt, Rumänien
 Hotaru (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea, Rumänien